Du bist tot (bist du tot, Tot bist du) ist Filmtitel/-bestandteil von
Peng! Du bist tot!, deutsche Kriminalkomödie (1987) 
Bang, Bang, Du bist tot, Spielfilm (2002)
Pulse – Du bist tot, bevor Du stirbst, US-Horrorfilm von Jim Sonzero (2006)
Spiel mir das Lied und du bist tot!, deutsche Italowesternparodie (2008)

In 3 Tagen bist du tot, österreichischer Horrorthriller von Andreas Prochaska (2006)
Am Sonntag bist du tot, irisch-britisches Filmdrama (2014) von John Michael McDonagh
Thr3e – Gleich bist du tot, Thriller 

Polizeiruf 110: und tot bist du, deutscher TV-Krimi von Thomas Jacob (1993)
Tatort: Tot bist Du!, TV-Krimi (2001)